El Masters de Roma 2019, conegut oficialment com a Internazionali BNL d'Italia 2019 és una competició tennística que es juga en terra batuda dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier 5 Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 76a edició del torneig es va disputar entre el 6 i el 19 de maig de 2019 al Foro Italico de Roma, Itàlia.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar per novena ocasió el títol de Roma i es torna a avançar en la classificació de més títols de categoria Masters amb 34, un més que el seu rival en la final Novak Đoković. Aquesta també era la seva 50ena final en un torneig Masters. La txeca Karolína Plísková va guanyar el segon títol de la temporada. La parella masculina formada pels colombians Juan Sebastián Cabal i Robert Farah van reeditar el títol aconseguit l'any anterior, i també fou el segon de la temporada. La parella femenina formada per la bielorussa Viktória Azàrenka i l'australiana Ashleigh Barty van guanyar el primer títol conjuntament.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019